O Inter Godfather's Football Club, até 2008 chamado de Fiesta Inter Saipan, é um clube de futebol das Marianas Setentrionais. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2016, numa união com o Paire Football Club.

Fundado em 2005 com o nome de Fiesta Inter Saipan, mudou de nome em 2008 para Inter Godfather's Football Club. Possui 9 títulos em sua história, sendo 5 deles da M*League Division 1, o principal campeonato das Marianas do Norte, sendo assim o clube que mais venceu este campeonato junto com o MP United e o Tan Holdings.

Em 2008, o clube teve o melhor ano em toda sua história, onde dos 4 torneios que disputou (M*League Division 1 Winter League e Fall League, President's Cup e Saipan Cup) venceu todos.

Campanhas

M*League Division 1

Copas nacionais

Títulos 

 M*League Division 1 - 5 títulos - (2007), 2x (2008), (2009), (2011)
 Spring League - 1 título (2011)
 Fall League - 2 títulos (2008), (2014)
 Winter League - 1 título - (2008)

 President's Cup - 2 títulos (2008), (2009)

 Saipan Cup - 1 título (2008)

Clubes de futebol das Ilhas Marianas Setentrionais